Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Liminowicz – polski kajakarz
 Anna Liminowicz – polska fotograf